Егоровская — название нескольких населённых пунктов:

 Егоровская — деревня в Аларском районе Иркутской области.
 Егоровская — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.

См. также